Back Again — четвертий студійний альбом американської групи Disciple, який був випущений 25 лютого 2003 року.

Композиції 
 Back Again – 3:14
 Fear – 3:28
 103 – 3:51
 Touch – 3:09
 Face – 3:30
 Wait – 5:13
 Hardened – 2:41
 Why Don't You Shut Up – 2:45
 Before You – 3:34
 Remembering – 3:51
 Not the Same – 2:53
 Next Time – 4:03
 One More Time – 4:50

Джерела 
 Back Again  allmusic
 Back Again  last.fm